KRIK – organizzazione giovanile cristiana norvegese
 KRIK – emittente radiofonica statunitense
 Krik – film cecoslovacco del 1964 diretto da Jaromil Jireš
 Krik – film documentario serbo del 2008
 Benja Krik – personaggio dei racconti The Odessa Tales di Isaak Babel
 Capitano Krik – personaggio dei fumetti di Rat-Man creato da Leo Ortolani